Constantia est le nom de plusieurs femmes de la dynastie constantinienne :
 Flavia Julia Constantia, la fille de Constance Chlore et l'épouse de Licinius ;
 Constance, la fille de Constantin I ;
 Flavia Maxima Constantia, la fille posthume de Constance II et l'épouse de Gratien ;

 Constantia est le nom d'un palais à Lucknow ;

Biologie 
 Constantia Barb.Rodr., 1877, un genre de plantes de la famille des orchidées
 Constantia Ragonot, 1887, un synonyme de Hypotia Zeller, 1847, un genre de papillons de la famille des Pyralidae
 Constantia (mollusque), un genre de mollusques gastéropodes parasites de l'ordre des Littorinimorpha et de la famille des Vanikoridae

Toponyme 
 Constantia est un quartier de la ville du Cap en Afrique du Sud ;
 Constantia une cité romaine antique de l'Osroène ;
 Constantia, ville américaine située dans l’État de New York ;
 Constantia, census-designated place américaine située dans l’État de New York.

Divers 
 Constantia est le nom d'un voilier suédois ;
 La Chevrolet Constantia est une automobile commercialisée par Chevrolet en Afrique du Sud de 1969 à 1978 ;
 Constantia est une police typographique.

Voir aussi 
 , Constantia en français,
 , Constantia en espagnol.

Homonymie de genre en biologie